Гизе́ла (, ) — женское имя. Известные носительницы:
 Гизела (757—810) — дочь Пипина Короткого, сестра Карла Великого, аббатиса.
 Гизела (781—808) — дочь Карла Великого.
 Гизела (род. ок. 821) — дочь Людовика Благочестивого, герцогиня Фриули.
 Гизела Австрийская (1856—1932) — имперская принцесса и эрцгерцогиня Австрийская, принцесса Венгерская и Богемская и Баварская.
 Гизела Баварская (ок. 985—1065) — блаженная, почитаемая в Римско-католической церкви.
 
 Гизела Французская (конец IX — начало X веков) — супруга Роллона, первого герцога Нормандии.
 Гизела Швабская (989 или 990—1043) — королева Германии и императрица Священной Римской империи.

 Гизела Агнесса Ангальт-Кётенская (1722—1751) — княгиня-консорт Ангальт-Дессауская.